Rundtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rundtjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (0,7 ha)
Rundtjärnen (Nyskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Rundtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (10,7 ha)
Rundtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Rundtjärnen (Hotagens socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Rundtjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun, 
Rundtjärnen (Åre socken, Jämtland, vid Sevedholm), sjö i Åre kommun, 
Rundtjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (3,7 ha)
Rundtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 730319-160598), sjö i Arjeplogs kommun, 
Rundtjärnen (Arjeplogs socken, Lappland, 732012-158462), sjö i Arjeplogs kommun,  (25,6 ha)
Rundtjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Rundtjärnen (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn